Nu kan syfta på:

 NU –  ett utskott i Sveriges riksdag, se Näringsutskottet
 Nu – en litterär månadsskrift, utgiven i Stockholm 1874-1877, se Nu (tidskrift)
 NU – en svensk tidskrift startad 1983 av Lars Leijonborg, se NU — det liberala nyhetsmagasinet
 NU – en svensk veckotidning för politik, ekonomi och kultur under åren 1934-1944, se NU (1934–1944)
 NU – Det kanadensiska territoriet Nunavut
 Nu (TV-program) – ett svenskt nyhetsprogram
 Nǀu – ett tuuspråk i Sydafrika
 .nu – nationell toppdomän för Niue

Se även
 Nutid – den tid som upplevs direkt